Hrobka Auerspergů může být pohřebiště šlechtického rodu Auerspergů:
 Hrobka Auerspergů (Vlašim) – neoklasicistní pohřební kaple z roku 1884
 Hrobka Auerspergů (Žleby) – empírová pohřební kaple sv. Kříže z roku 1882
 Hrobka Auerspergů (Markovice) – pohřebiště kolem nádvoří pod ambitem při trojlodní pseudorománské bazilice sv. Anny s byzantskými a benátskými prvky z roku 1912. Stavba napodobovala katedrálu svatého Jakuba v Šibeniku v Dalmácii. Konalo se zde celkem třináct pohřbů, poslední v roce 1948. V roce 1986 byl komplex v souvislosti s rozšiřováním těžby kamene v nedalekém kamenolomu zbourán.

Související články 
 Auerspergové
 Žleby (zámek)